

Toponyme

Tisdale, une ville de la province de Saskatchewan au Canada.
Tisdale, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Patronyme

 Ashley Tisdale (1985-), actrice et chanteuse américaine 
 David Tisdale (1835-1911), homme politique canadien en Ontario
 Jennifer Tisdale (1981-), actrice américaine 
 Paul Tisdale (1973-), footballeur et entraîneur anglais 
 Wayman Tisdale (1964-2009), basketteur et bassiste de jazz américain 
 William Tisdale (), compositeur anglais

Voir aussi
 Tisdale Virginal Book